Siby peut désigner :
 Siby, un village et une commune du cercle de Kati dans la région de Koulikoro au Mali ;
 Siby, un département et une commune rurale de la province des Balé dans la région de la Boucle du Mouhoun au Burkina Faso ;
 Siby, un village, chef-lieu de ce département.

Homonymie de toponyme